Waldstraße 4 steht für folgende Adressen:

 Waldstraße 4 (Gernrode)
 Waldstraße 4 (Gräfelfing)